30-я гвардейская стрелковая Рижская Краснознамённая дивизия — воинское соединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Ведёт свою историю от 238-й стрелковой Краснознамённой дивизии, которая за боевые заслуги в Московской битве 24 мая 1942 года была преобразована в 30-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Боевой путь 
21 апреля 1942 года после непрерывных многомесячных боёв на реке Угре под Юхновом 238-я стрелковая дивизия была отведена на 6-8 км с переднего края в резерв 49-й армии на отдых и пополнение.

3 мая 1942 г. пришло известие, что Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленный героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками дивизия награждена орденом Красного Знамени, а командиру дивизии полковнику Г. П. Короткову присвоено звание генерал-майора.

Через три недели пришла ещё одна радостная весть: приказом Наркома обороны СССР от 25 мая 1942 г. 238-я стрелковая дивизия была преобразована в 30-ю гвардейскую.

Были переименованы и полки:
 830-й — в 94-й гвардейский стрелковый,
 837-й — в 96-й гвардейский стрелковый,
 843-й — в 98-й гвардейский стрелковый,
 693-й артиллерийский полк — в 63-й гвардейский,
 74-й отдельный противотанковый дивизион — в 35-й гвардейский.
Получили новые наименования батальон связи, медсанбат, сапёрный батальон и разведрота.

Торжественное присвоение дивизии гвардейского звания и вручение ордена Красного Знамени произошло 20 июня 1942 г. Вручать боевую реликвию и награды прибыл член военного совета 49-й армии бригадный комиссар Сычёв.

Историк А. Потапов в своей книге «Огненный путь» так описывает этот торжественный день:

В августе 1942 года 30-я гвардейская стрелковая дивизия была передана в подчинение 33-й армии Западного фронта с задачей вести наступление на ржевском направлении. Дивизия в это время насчитывала около 11 тысяч человек. Дивизия сражалась в кровопролитных боях под Ржевом и Ельней, на Псковщине, форсировали Западную Двину.

15 октября 1944 г. бойцы дивизии, в составе 2-го Прибалтийского фронта, очистили от оккупантов столицу Латвии Ригу, за что 30-й гвардейской было присвоено почётное наименование Рижской. Войну дивизия закончила в Курляндии.

За годы войны 30-я гвардейская стрелковая дивизия освободила от немецко-фашистских захватчиков 1200 населённых пунктов, в том числе 8 крупных городов. За боевые заслуги более 13 тысяч её воинов награждены орденами и медалями.

Состав 
 94, 96 и 98 гвардейские стрелковые полки,
 63 гвардейский артиллерийский полк,
 35 гвардейский отдельный истребительно-противотанковый дивизион,
 34 гвардейская зенитная артиллерийская батарея (до 1.4.43 г.),
 33 гвардейский миномётный дивизион (до 20.10.42 г.),
 32 гвардейская разведывательная рота,
 33 гвардейский сапёрный батальон,
 42 гвардейский отдельный батальон связи,
 499 (29) медико-санитарный батальон,
 31 гвардейская отдельная рота химзащиты,
 579 (28) автотранспортная рота,
 623 (38) полевая хлебопекарня,
 611 (28) дивизионный ветеринарный лазарет,
 690 полевая почтовая станция,
 563 полевая касса Госбанка.

Периоды вхождения в состав Действующей армии: 24.5.1942 — 9.5.1945;

Подчинение

Командование 
 Командиры дивизии
 Кулешов, Андрей Данилович (24.05.1942 — 17.01.1944), полковник, с 27.11.1942 генерал-майор
 Исаев, Михаил Александрович (18.01.1944 — 05.11.1944), полковник, с 03.06.1944 генерал-майор
 Фадейкин, Иван Анисимович (06.11.1944 — 16.02.1945), подполковник
 Исаев, Михаил Александрович (17.02.1945 — ??.10.1945), генерал-майор
 …
 Мищенко, Андрей Авксентьевич (??.01.1946 — ??.07.1946), генерал-майор

 Заместители командира дивизии
 Опякин, Павел Прокофьевич (24.05.1942 — 11.07.1942), полковник
 …
 Ковтунов, Фёдор Трофимович (31.08.1943 — 18.10.1943), полковник
 …

 Начальники штаба дивизии
 Ковтунов, Фёдор Трофимович (24.05.1942 — 30.08.1943), полковник
 Мельников, Павел Васильевич (31.08.1943 — ??.04.1944), полковник
 …

94-й гвардейский стрелковый полк
 Жирнов Иван Петрович (17.06.1942 — 10.11.1942)
 Демидов Александр Тимофеевич (10.11.1942 — 15.12.1942)
 Игнатьев Алексей Иванович (04.01.1943 — 29.07.1943), освобождён от должности
 Фадейкин Иван Анисимович (16.08.1943 — 18.10.1943), ранен
 Демидов Александр Тимофеевич (03.09.1943 — 23.06.1944)
 Трибушный Никилай Иванович (23.06.1944 — 11.04.1946)
 Демидов Александр Тимофеевич (31.08.1943 — 31.07.1946)
 Малоног Григорий Филиппович (14.04.1946 — 15.05.1946)
 Девятов Рахман Арифович

96-й гвардейский стрелковый полк
 Лещенко Павел Афанасьевич (24.05.1942 — 31.12.1942)
 Баранов Василий Георгиевич (по 15.06.1942)
 Матвеев Александр Иванович (00.01.1943 — 07.02.1944), ранен
 Черкасов Василий Алексеевич (15.02.1944 — 24.03.1945)
 Голобородько Филипп Михайлович (24.03.1945 — 20.05.1946)
 Березкин Фёдор Андреевич

98-й гвардейский стрелковый полк
 Дегтярёв Алексей Дмитриевич (23.04.1942 — 28.12.1942)
 Комаров Николай Алексеевич (28.12.1942 — 30.01.1943)
 Дегтярёв Алексей Дмитриевич (30.01.1943 — 15.11.1943) 
 Фадейкин Иван Анисимович (18.10.1943 — 31.08.1944)
 Колодяжный Иван Калистратович (04.04.1944 — 18.04.1944)
 Власов, Николай Николаевич (11.11.1944 — 15.11.1945)
 Мызников Иван Иванович (22.11.1945 — 15.05.1946)

63-й гвардейский артиллерийский полк
 подполковник Гумённый (1944)

Награды и наименования 
 Награждена орденом Красного Знамени  — 3 мая 1942 года
 Почётное звание «гвардейская»  — 24 мая 1942 года.
 Почётное наименование «Рижская» — за боевые заслуги при освобождении г. Рига.

Отличившиеся воины

См. также 
 238-я стрелковая дивизия (1-го формирования)
 49-я армия (СССР)
 33-я армия (СССР)

Комментарии

Примечания

Литература 
 Чуйков В. И. Сражение века. — : «Советская Россия», 1975.
 Абдулхалыков Г. Судьба меня не обделила: [Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 238-й Семипалатинской стрелковой дивизии, впоследствии ставшей 30-й Гвардейской, Тухватулла Абдуллин о своём боевом пути и трудовой деятельности в мирное время] // «Спектр». — 2002. — 22 февраля. — С. 4.
 Колнобруцкий Д. Имени Тридцатой Гвардейской дивизии: [Участник организации 30-й Гвардейской дивизии рассказывает о её боевом пути] // «Рудный Алтай». — 2000. — 20 апр.
 Никто не забыт, ничто не забыто / Сост. С. Ф. Белобородов. — Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2000. — 252 с.
 
 Сухова Д. В честь Московской битвы // «Өскемен». — 2010. — 11 февр. — С. 20.

Ссылки 
 
 30-я гвардейская стрелковая дивизия  на сайте rkka.ru.
 30-я гвардейская стрелковая дивизия на сайте bdsa.ru.
 Действующая армия. Перечни войск. Перечень № 5. Стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии. 
 30-я гвардейская стрелковая дивизия 
 238-я сд 
 30 ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 
 30-я гвардейская дивизия 
 30-я гвардейская стрелковая Рижская Краснознамённая дивизия 
 
 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
Гвардейские дивизии СССР